Кулики:

 Кулики () — подотряд водных и околоводных птиц отряда ржанкообразных.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Кулики — деревня в Ляховичском районе Брестской области.
 Кулики — деревня в Пружанском районе Брестской области.
 Кулики — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Кулики — деревня в Берестовицком районе Гродненской области.
 Кулики — деревня в Ивьевском районе Гродненской области.
 Кулики — деревня в Дзержинском районе Минской области.
 Кулики — деревня в Мядельском районе Минской области.
 Кулики — деревня в Слуцком районе Минской области.
 Кулики — деревня в Червенском районе Минской области.

Россия 
 Кулики — деревня в Благовещенском районе Башкортостана.
 Кулики — посёлок в Стародубском районе Брянской области.
 Кулики — деревня в Добровском районе Липецкой области, упразднена в 2001 г.
 Кулики — деревня в Чаплыгинском районе Липецкой области.
 Кулики — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Кулики — деревня в Орловском районе Орловской области.
 Кулики — село в Очёрском районе Пермского края.
 Кулики — деревня в Пермском районе Пермского края.
 Кулики — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Кулики — село в Шацком районе Рязанской области.
 Кулики — село в городском округе Богданович Свердловской области.
 Кулики — деревня в Вагайском районе Тюменской области, упразднена в 2004 г.
 Кулики — деревня в Ялуторовском районе Тюменской области.

Украина 
 Кулики — село в Хорольском районе Полтавской области.
 Кулики — село в Лебединском районе Сумской области.

См. также 
 Кулик